Török-patak (más néven Morgó-patak), patak a Börzsönyben (Királyrét–Szokolya–Kismaros)
Morgó-patak (Verőce) (más néven Les-völgyi-patak, Gimpli-patak), patak a Börzsönyben (Nógrád–Berkenye–Verőce–Kismaros)